La finale de la Coupe UEFA 1996-1997 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Il s'agît de la dernière finale de la compétition prenant la forme d'une double confrontation aller-retour, celles-ci prenant place les  et , respectivement au Parkstadion de Gelsenkirchen, en Allemagne, et au Stade Giuseppe-Meazza de Milan, en Italie.

Elle oppose l'équipe allemande de Schalke 04 aux Italiens de l'Inter Milan. Au terme des deux rencontres, les Gelsenkirchiens l'emportent aux tirs au but (4-1) après un résultat final de 1 but partout, ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur premier titre européen.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 1996-1997
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1996-1997

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1996-1997

Notes et références 

1996-1997
Compétition de football en Allemagne
Événement sportif en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Compétition de football à Milan
Face-à-face du FC Schalke 04
Face-à-face de l'Inter Milan
Football en 1997
Sport en Allemagne en 1997
Sport en Italie en 1997
Sport en mai 1997